Oxyloma salleanum är en snäckart som först beskrevs av Ludwig Pfeiffer 1849.  Oxyloma salleanum ingår i släktet Oxyloma och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
salleanum